Ворони́хин — русская фамилия. Происходит от нецерковного мужского личного имени Ворона: жена Вороны — Ворониха; потомок Воронихи — Воронихин. Наиболее известны потомки Никифора Степановича Воронихина: 
 Воронихин, Илья Никифорович (1758—1811) — живописец.
 Воронихин, Алексей Ильич (1788—1846) — модельмейстер Императорского фарфорового завода.
 
 Воронихин, Андрей Никифорович (1759—1814) — архитектор и живописец.

Художественные династии